Schopp – comune tedesco della Renania-Palatinato
 Andrea Schopp (1965) –  giocatrice di curling tedesca
 Markus Schopp (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco

Pagine correlate

 Tschopp